Diego Herrera puede hacer referencia a diversas personas:

Diego Herrera (militar), militar nacido en Buenos Aires (Argentina) que luchó contra las Invasiones Inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807;
Diego Herrera (futbolista), futbolista ecuatoriano;
Diego de Herrera, hidalgo español del siglo XV;
Diego de Herrera Campuzano, gobernador interino de la provincia de Costa Rica en el siglo XVII.
Diego Herrera, tecladista, compósitor y saxofonista mexicano, integrante de las bandas Caifanes y Jaguares.